Сокращение СМА (кириллицей) может означать:

В авиации:
 Самолёт малой авиации — см. Лёгкая авиация.
 Сверхмалая авиация — см. Сверхлёгкая авиация.

В анатомии и медицине:
 .
 Симпатомиметическая активность — см. Адреномиметики.
 Сложный миопический астигматизм.
 Спинальная мышечная атрофия (также спинальная мускульная атрофия) — разнородная группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением/ потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга.
 Спинномозговая анестезия (также спинальная анестезия) — вид местной анестезии, при котором анестетик вводится в субарахноидальное пространство (полость между мягкой и паутинной оболочками спинного мозга), а блокирование передачи импульса происходит на уровне корешков спинномозговых нервов.
 Спиномозжечковая атаксия (также спиноцеребеллярная атаксия) — разнородная группа наследственных нейродегенеративных заболеваний.
  — одна из трёх основных , поставляющих кислород конечному мозгу.

Организации:
 Священная митрополия Абхазии — неканоническая юрисдикция православной традиции, созданная в 2011 году группой клириков и мирян Абхазской православной церкви и зарегистрированная в Абхазии.
 «Социалистическая молодёжь Австрии» () — молодёжная организация социал-демократической партии Австрии.
 «Союз Михаила Архангела» (полное название — Русский народный союз имени Михаила Архангела) — монархическая консервативная («черносотенная») общественно-политическая организация (партия), действовавшая в Российской империи в 1907—1917 годах.
 Союз молодёжи Азербайджана.
 Союз московских архитекторов.

В прочих областях:
 Сибирская магнитная аномалия (также Восточно-Сибирская магнитная аномалия) — магнитная аномалия, область с повышенным значением напряжённости геомагнитного поля, расположенная на северо-востоке Сибири.
 Стиральная машина-автомат.

См. также 
  (латиницей)